Hickory kan avse:
 Hickorysläktet – ett växtsläkte i familjen valnötsväxter

Platser
 Hickory, Alabama
 Hickory, Kentucky
 Hickory, Louisiana
 Hickory, Maryland
 Hickory, Mississippi
 Hickory, North Carolina
 Hickory, Oklahoma
 Hickory, Pennsylvania
 Hickory, Tennessee
 Hickory, Virginia